Bokoen ist die Bezeichnung der geographischen Objekte:
 Bokoen (Maloelap), Insel im Maloelap-Atoll, Marshallinseln
 Bokoen (Rongelap), Insel im Rongelap-Atoll, Marshallinseln

Siehe auch:
 Boken (Arno-Atoll)